Cristais Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cristais Paulista (ort), São Paulo, 
 Cristais Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar